Edmond Goblot (1858-1935), philosophe et logicien français venu tardivement à la sociologie. Il est le père de Germaine Goblot, de François Goblot, grand-père de Jean-Jacques Goblot.
 François Goblot (1904-1974), philosophe français, fils d'Edmond Goblot, frère de Germaine Goblot, père de Jean-Jacques Goblot. 
 Germaine Goblot (1893-1948),professeur d'allemand et spécialiste de l'Allemagne, une française qui au risque de sa vie cache chez elle des juifs durant la Seconde Guerre mondiale.Elle est la fille d' Edmond Goblot, la sœur de François Goblot et la tante de Jean-Jacques Goblot
 Jean-Jacques Goblot (1931-2009, critique littéraire français. Il est le fils de François Goblot, le neveu de Germaine Goblot et le petit-fils d'Edmond Goblot

Homonymie de patronyme